Владисла́в Ивано́в:
 
 Рамм (Иванов), Владислав Алексеевич (род. 1995) — российский певец.
 
 Иванов, Владислав Евгеньевич (род. 1990) — молдавский футболист.
 Иванов, Владислав Николаевич (1928—2005) — российский учёный в области физики атмосферы.
 Иванов, Владислав Сергеевич (род. 1938) — советский фехтовальщик.
 Иванов, Владислав (род. 1965) — советский и узбекистанский футболист.
 Иванов, Владислав (род. 1987) — болгарский волейболист.